Флајдубаи лети до следећих дестинација, према подацима из септембра 2011.

</center>

Извори 

Спискови линија авио-компанија